Der Westchester Ladies Cup 1991 war ein Tennisturnier der Damen in Harrison (New York) im Westchester County. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 22. bis 28. Juli 1991 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in New York
Harrison (New York)